Стра́жа — рідковживане слово церковнослов'янського походження, що означає «сторожа», «варта».

Топонім

Стража — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства

Стража () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Стража () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Стража.
 Стража () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Асеу.
 Стража () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Таркеу.
 Стража () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Кумпена.
 Стража () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бергін.
 Стража () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кепушу-Маре.
 Стража () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кожокна

Стража () — село у Словаччині, Жилінський край, округ Жиліна.

Примітки